Mary-Lou Piatek ha battuto in finale Alycia Moulton 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Lena Sandin (terzo turno)
 Mary-Lou Piatek (Campionessa)
 Linda Siegel (secondo turno)

 Alycia Moulton (finale)
 Helga Luetten (quarti di finale)
 Mary-Lou Piatek (semifinali)
 Isabelle Villiger (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1979